Ediție a 32-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2002 până la Campionatul Mondial de la Havana.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2003 în scrimă
2004 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă